Fiorino kan syfta på:

 Fiat Fiorino – en bilmodel

Geografi

Italien 

 Fiorino (ort i Italien, Ligurien), Provincia di Genova, 
 Fiorino (ort i Italien, Toscana), Province of Pisa, 

Italienska förnamn
Mansnamn
Robotskapade Italienförgreningar